Леж (, ) — многозначный термин.

Топонимы 
 Леж — французская коммуна в департаменте Верхняя Гаронна (регион Юг — Пиренеи);
 Леж — французская коммуна в департаменте Эна (регион Пикардия);
 Леж-Кап-Ферре — французская коммуна в департаменте Жиронда (регион Аквитания).